Pisco pode ser:
 Pisco - pequenas aves da família dos muscicapídeos (Muscicapidae)
 Pisco-de-peito-ruivo - pequena ave
 Pisco-de-peito-azul - pequena ave
 Pisco (cidade) - cidade peruana, arrasada por um terremoto em 15 de agosto de 2007
 Pisco (bebida) - nome que recebem dois tipos de aguardente de uva
 Pisco do Peru - denominação de origem reivindicada pelo pisco produzido no Peru
 Pisco (distrito), no Peru
 Pisco (província), no Peru
 Pisco (Destriz) - aldeia da freguesia de Destriz, concelho de Oliveira de Frades, Portugal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos